Grondona puede hacer referencia a:

Lugares 
Grondona, municipio italiano de la provincia de Alessandria, región del Piamonte.

Personas 
 Gustavo Grondona, exfutbolista argentino.
 Jaime Grondona, futbolista chileno.
 Julio Grondona, dirigente futbolístico argentino.
 Mariano Grondona, periodista argentino.
 Payo Grondona, cantautor chileno.
 Valentín Grondona, ingeniero civil, inventor, profesor y constructor de iglesias argentino.

Otros 
 Estadio Julio Humberto Grondona, estadio de fútbol perteneciente al club argentino Arsenal de Sarandí.